

Presentación previa 
La pareja formada por el alemán Christopher Kas y el austríaco Oliver Marach fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

Marc Gicquel y Sergiy Stakhovsky ganaron el título ya que la pareja estadounidense Ryan Harrison y  Alex Kuznetsov se retiró y no disputaron la final.

Cabezas de serie 
  Marin Draganja /  Florin Mergea (Cuartos de final)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Primera ronda)
  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Burdeos 2014